Der Hase und der Igel oder Hase und Igel steht für: 

 Der Hase und der Igel, deutsches Märchen
 Der Hase und der Igel (1982), deutscher Film von Dieter Bellmann
 Hase und Igel, Brettspiel
 Hase und Igel Verlag, Kinder- und Schulbuchverlag
 Unter Verdacht: Hase und Igel, deutscher Fernsehfilm von Ed Herzog (2007)